

Persone
 Alan Dunne (1982), calciatore irlandese, di ruolo difensore
 Catherine Dunne (1954) – scrittrice irlandese
 David Dunne (1955) – ex nuotatore britannico
 Dominique Dunne (1959-1982) – attrice statunitense
 Griffin Dunne (1955) – attore e regista statunitense
 Hannah Dunne (1990) – attrice statunitense
 Irene Dunne, propriamente Irene Marie Dunn (1898-1990) – attrice e cantante statunitense
 Jimmy Dunne (1905-1949) – allenatore di calcio e calciatore irlandese, di ruolo attaccante
 John Gregory Dunne (1932-2003) – scrittore, sceneggiatore e giornalista statunitense
 John William Dunne (1875-1949) – scrittore e pioniere dell'aviazione irlandese
 Katy Dunne (1995) – tennista britannica
 Murphy Dunne (1942) – musicista, attore e doppiatore statunitense
 Pat Dunne (1943-2015) – calciatore irlandese, di ruolo portiere
 Pete Dunne, pseudonimo di Peter England (1993) – wrestler inglese
 Philip Dunne (1908-1992) – regista e sceneggiatore statunitense
 Richard Dunne (1979) – ex calciatore irlandese, di ruolo difensore
 Robin Dunne (1976) – attore canadese
 Thomas Dunne (1933) – militare britannico
 Tony Dunne (1941) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese, di ruolo terzino

Altro
 Dunne-Musun Corona – struttura geologica della superficie di Venere
 Dunne Regio – struttura geologica della superficie dell'asteroide Gaspra